Prosegui alle altre pagine 

Radiantismo